Багиров, Мамед: Багиров, Мамед Мансурович (род. 1942) — хирург.
 Багиров, Мамед Самед оглы (1922—1997) — военнослужащий.